Путя́тино — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Путятино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Путятино — село в Мазановском районе Амурской области.
 Путятино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Путятино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Путятино — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Путятино — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Путятино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Путятино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Путятино — село в Добровском районе Липецкой области.
 Путятино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Путятино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Путятино — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Путятино — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Путятино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Путятино — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Путятино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Путятино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Путятино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Путятино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Путятино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Даниловском районе Ярославской области.
 Путятино — село в Некрасовском районе Ярославской области.
 Путятино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Другое 
 Путятино  — железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги.